Медведицы  — подсемейство чешуекрылых из семейства Erebidae. Рассматривается также в качестве самостоятельного семейства Arctiidae. Бабочки часто с яркой и пестрой окраской, мохнатые, с толстым туловищем. Встречаются повсеместно. В мире известно около 11000 видов.

Описание 
Бабочки часто с яркой и пестрой окраской, мохнатые, с толстым туловищем и б.м. крупные; мелкие виды б.ч. окрашены не ярко, не мохнатые и с более широкими крыльями. Усики короткие, у самцов часто гребенчатые; глаза голые (реже покрыты мелкими ресничками), ноги относительно короткие.

Бабочки чаще ведут ночной или сумеречный образ жизни. Некоторые виды, например, луговая медведица Diacrisia sannio L. и красноточечная медведица Utetheisa pulchella L., активны как днём, так и ночью. Другие виды, например, полосатая медведица Spiris striata L., медведица Киндерманна Sibirarctia kindermanni Stgr., летают почти исключительно в дневное время. Но медведица Менетрие Borearctia menetriesii Ev. активна только в ранние утренние сумеречные часы и ночью на свет ламп не прилетает. Большинство видов во взрослой стадии встречаются поздней весной и летом.

Гусеницы мохнатые, у большинства видов чаще развиваются на большом числе различных видов травянистых растений, виды лишайниц — на лишайниках и печеночниках. Многие виды рода Spilarctia Btl. предпочитают кормиться листвой различных деревьев. Окукливание обычно происходит на земле в лесной подстилке в лёгком коконе.

Среди медведиц есть очень крупные виды, например, мрачная медведица с размахом крыльев иногда превышающим 11 см. Среди наиболее мелких видов настоящих медведиц — Epimydia dialampra Stgr. (горы Южной Сибири и Монголии) с размахом крыльев менее 2,5 см. Представители лишайниц бывают значительно мельче.

Некоторые виды (Correbidia calopteridia) мимикрируют под ядовитых жуков.

Распространение 
Некоторые виды, например, красноточечная медведица Utetheisa pulchella L. имеют очень широкое распространение — от островов в Атлантическом океане на западе до Мьянмы (Бирмы) на востоке; этот вид иногда совершает дальние миграции на север, например, до Онежского озера. Среди узколокальных видов можно привести эндемиков Юго-Восточного Алтая и Юго-Западной Тувы: Dodia sazonovi Dubat., Holoarctia dubatolovi Sald., Palearctia mira Dubat. et Tshist.

В мире известно около 11000 видов. В России — 73 вида подсемейства Arctiinae, 66 — Lithosiinae, 11 — Syntominae В Европейской части России, включая Кавказ и Урал, 42 вида подсемейства Arctiinae, 22 — Lithosiinae, 8 — Syntominae. Наибольшее разнообразие медведиц (даже без лишайниц) — в Южной Америке, откуда известно более 5 тысяч видов этих бабочек. Для сравнения, в Ориентальной зоогеографической области известно около 400 видов медведиц (без родственных групп), а из Африки — немногим более 400 видов (также без родственных групп).

Вымершие виды 
Из миоцена Кавказа описан вид Stauropolia nekrutenkoi Skalski, 1988. Два современных вида считаются вымершими: Nannoarctia takanoi (Sonan, 1934), эндемик острова Тайвань (никто его не находил с середины XX века; все немногочисленные существующие экземпляры собраны до Второй мировой войны) и недавно описанная по найденным в коллекции Зоологического института одному самцу и одной самке Olepa coromandelica Dubatolov, 2011 с восточного побережья Индии, собранная не позднее середины XIX века; современные экземпляры этого вида отсутствуют.

Классификация 
Клада медведиц строго монофилетична, произошла от одного предка, родственного Herminiinae и Catocalinae.

В семействе выделяют следующие подсемейства и трибы (по Евразии: Dubatolov & de Vos, 2010; Neue Entomologische Nachrichten 65: 1—106; по Северной Америке: Ferguson & Opler, 2006; Zootaxa 1299: 1—33):

Подсемейство Arctiinae

Триба Amerilini
 Amerila Walker, 1855
 Amerila abdominalis (Rothschild, 1933)
 Amerila arthusibertrandi (Guerin-Meneville, 1830)
 Amerila astreus (Drury, 1773)
 Amerila crokeri Amerila crockeri MacLeay, 1826
 Amerila eugenia (Fabricius, 1794)
 Amerila lactea (Rothschild, 1910)
 Amerila omissa (Rothschild, 1910)
 Amerila rhodopa Walker, 1864

Триба Callimorphini
Источник
 Calpenia Moore, 1872
 Calpenia saundersi Moore, 1872
 Calpenia (Sebastia) argus (Walker, 1862)
 Nikaea Moore, 1872
 Nikaea longipennis (Walker, 1855)
 Nikaea matsumurai Kishida, 1983
 Kishidaria Moore, 1872
 Kishidaria khasiana (Moore, 1878)
 Kishidaria siniaevi (Witt et Speidel, 2006)
 Kishidaria takamukui (Matsumura, 1930)
 Kishidaria zerenaria (Oberthur, 1886)
 Callimorpha Latreille, 1809
 Медведица-госпожа Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
 Taicallimorpha Dubatolov et Kishida, 2006
 Taicallimorpha albipuncta (Wileman, 1910)
 Callindra Rober, 1925
 Callindra arginalis (Hampson, 1894)
 Callindra equitalis (Kollar, [1844])
 Callindra lenzeni (Daniel, 1943)
 Callindra nepos (Leech, 1899)
 Callindra nyctemerata (Moore, 1879)
 Callindra principalis (Kollar, [1844])
 Callindra similis (Moore, 1879)
 Aglaomorpha Koda, 1987
 Aglaomorpha histrio (Walker, 1855)
 Aglaomorpha plagiata (Walker, 1855)
 Euplagia Hubner, [1820] 1816
 Медведица Гера Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
 Euplagia splendidior (Tams, 1922)
 Haploa Hubner, [1820] 1816
 Haploa clymene (Brown, 1776)
 Haploa colona (Hubner, [1804])
 Haploa confusa (Lyman, 1887)
 Haploa contigua (Walker, 1855)
 Haploa lecontei (Guerin-Meneville, 1832)
 Haploa reversa (Stretch, 1885)
 Euleechia Dyar, 1900
 Euleechia arisana (Matsumura, 1911)
 Euleechia bieti (Oberthur, 1883)
 Euleechia pratti (Leech, 1890)
 Euleechia miranda (Oberthur, 1894)
 Axiopoena Menetries, 1842
 Мрачная медведица Карелина Axiopoena karelini Menetries, 1863
 Медведица мрачная Axiopoena maura (Eichwald, 1830)
 Carcinopyga Felder, 1874
 Медведица Гурко Carcinopyga gurkoi Kautt et Saldaitis, 1997
 Carcinopyga lichenigera Felder, 1874
 Медведица Прозерпина Carcinopyga proserpina (Staudinger, 1887)
 Cymbalophora Rambur, 1866
 Cymbalophora haroldi (Oberthur, 1911)
 Cymbalophora oertzeni (Lederer, 1855)
 Cymbalophora powelli Oberthur, 1910
 Cymbalophora pudica (Esper, 1785)
 Cymbalophora rivularis (Menetries, 1832)
 Tyria  Hϋbner, 1820 
 Медведица крестовниковая Tyria jacobaeae  (Linnaeus, 1758) 
 Dodia  Dyar, 1901 
 Медведица прозрачнокрылая альбертская Dodia albertae Dyar, 1901
 Медведица прозрачнокрылая Dodia diaphana (Eversmann, 1848)
 Медведица прозрачнокрылая Кононенко Dodia kononenkoi Tshistjakov et lafontaine, 1984
 Медведица прозрачнокрылая Майя Dodia maja Rakelj et Cesanek, 2009
 Медведица прозрачнокрылая Сазонова Dodia sazonovi Dubatolov, 1990
 Медведица прозрачнокрылая сихотэ-алиньская Dodia sikhotensis Tshistjakov, 1988
 Dodia tarandus Schmidt et Macaulay, 2009
 Медведица прозрачнокрылая забайкальская Dodia transbaikalensis Tshistjakov, 1988
 Dodia verticalis Lafontaine et Troubridge, 1999
 Lacydes  Walker, 1855
 Lacydes incurvata Ebert, 1973)
 Lacydes spectabilis (Tauscher, 1806)
 Spiris Hϋbner, [1820] 1816 
 Spiris bipunctata (Staudinger, 1892)
 Spiris striata (Linnaeus, 1758)
 Coscinia Hübner, 1819
 Coscinia caligans Turati, 1907
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Coscinia libyssa (Pungeler, 1907)
 Coscinia liouvillei Le Cerf, 1928
 Coscinia mariarosae Exposito, 1991
 Coscinia romei De Sagarra, 1924
 Coscinia (Lerautia) bifasciata (Rambur, 1832)
 Epimydia Staudinger, 1892
 Epimydia dialampra Staudinger, 1892
 Tinoliodes benguetensis Wileman, 1915
 Tinoliodes dehanna (Pagenstecher, 1885)

Триба Callimorphini?
 Amphicallia
 Амфикаллия Тельваллия Amphicallia thelwalli Druce, 1882

 Триба Nyctemerini
Триба включает следующие роды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Медведица красноточечная Utetheisa pulchella  (Linnaeus, 1758) 
 

 Триба Arctiini

 [вымерший род, миоцен] Stauropolia Skalski, 1988
 [вымерший вид, миоцен] Stauropolia nekrutenkoi Skalski, 1988
 Atlantarctia Dubatolov, 1990
 Atlantarctia dido (M.Wagner, 1841)
 Atlantarctia oberthueri (Oberthur, 1890)
 Atlantarctia tigrina (de Villers, 1789)
 Atlantarctia ungemachi (Le Cerf, 1924)
 Arctia Schrank, 1802 (12 видов)
 Epicallia Hϋbner, [1820] 1816
 Медведица деревенская Epicallia villica (Linnaeus, 1758)
 Hyphoraia Hϋbner, [1820] 1816
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Hyphoraia testudinaria (Geoffroy et Fourcroy, 1785)
 Hyphoraia dejeani (Godart, 1822 [1823])
 Parasemia Hübner, [1820] 1816
 Медведица подорожниковая Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Eucharia Hübner, [1820] 1816
 Медведица Геба Eucharia festiva (Hufnagel, 1766)
 Pericallia Hübner, 1820
 Медведица-хозяйка Pericallia matronula  (Linnaeus, 1758)
 Gonerda Moore, 1879
 Gonerda aglaia Kishida, 1995
 Gonerda auxo Kishida, 1995
 Gonerda bretaudeaui Oberthur, 1896
 Gonerda euphrosyne Kishida, 1995
 Gonerda gloria de Freina, 1999
 Gonerda kale Kishida, 1995
 Gonerda perornata Moore, 1879
 Gonerda thaleia Kishida, 1995
 Gonerda watsoni Thomas, 1987
 Preparctia Hampson, 1879
 Preparctia allardi (Oberthur, 1911)
 Preparctia buddenbrocki Kotzsch, 1929
 Preparctia cupido Kishida, 1995
 Preparctia hannyngtoni Hampson, 1910
 Preparctia mirifica (Oberthur, 1892)
 Preparctia romanovi (Grum-Grshimailo, 1891)
 Sinoarctia Dubatolov, 1987
 Sinoarctia forsteri (Daniel, 1943)
 Sinoarctia kasnakovi Dubatolov, 1987
 Sinoarctia sieversi (Grum-Grshimailo, 1891)
 Borearctia Dubatolov, 1984
 Медведица Менетрие Borearctia menetriensii  (Eversmann, 1846)
 Pararctia Sotavalta, 1965
 Медведица лапландская Pararctia lapponica  (Thunberg, 1791)
 Pararctia yarrowii (Stretch, 1873)
 Pararctia subnebulosa (Dyar, 1899)
 Platarctia Packard, 1864
 Platarctia parthenos (Harris, 1850)
 Platarctia ornata (Staudinger, 1896)
 Platarctia murzini Dubatolov, 2005
 Platarctia souliei (Oberthur, 1903)
 Platyprepia Dyar, 1897
 Platyprepia virginalis (Boisduval, 1852)
 Orontobia de Freina, 1997
 Orontobia coelestina (Pungeler, 1904)
 Orontobia mooseri de Freina, 1997
 Orontobia secreta (Draudt, 1931)
 Orontobia taglangla de Freina, 1997
 Orontobia murzini Dubatolov, 2005
 Palerontobia Dubatolov, 2008
 Palerontobia kozlovi Dubatolov, 2008
 Oroncus Seitz, 1910
 Oroncus bundeli Dubatolov et Gurko, 2004
 Oroncus elisabethae (Kotzsch, 1938/39)
 Oroncus tancrei (Staudinger, 1887)
 Oroncus (Arctoroncus) gurkoi Dubatolov in Dubatolov et Gurko, 2004
 Oroncus (Arctoroncus) ladakensis O.Bang-Haas, 1927
 Oroncus (Arctoroncus) weigerti (de Freina et Witt, 1985)
 Acerbia Sotavalta, 1963
 Acerbia alpina (Quensel, 1802)
 Acerbia kolpakofskii (Alpheraky, 1882)
 Acerbia cornuta Saldaitis, Ivinskis et Witt, 2004
 Acerbia churkini Saldaitis, Ivinskis et Witt, 2003
 Acerbia khumbeli (O.Bang-Haas, 1927)
 Acerbia seitzi (A.Bang-Haas, 1910)

 Триба Micrarctiini

 Divarctia Dubatolov, 1990
 Divarctia diva (Staudinger, 1887)
 Ebertarctia Dubatolov, 2004
 Ebertarctia afghanicola (Ebert, 1974)
 Ebertarctia nordstroemi (Brandt, 1947)
 Ebertarctia solitaria (Ebert, 1974)
 Tancrea Pungeler, 1898
 Tancrea pardalina Pungeler, 1898
 Centrarctia Dubatolov, 1990
 Медведица монгольская Centrarctia mongolica (Alpheraky, 1888)
 Sibirarctia Dubatolov, 1987
 Sibirarctia kindermanni (Staudinger, 1867)
 Sibirarctia buraetica (O.Bang-Haas, 1927)
 Micrarctia Seitz, 1910
 Micrarctia trigona (Leech, 1899)
 Hyperborea Grum-Grshimailo, [1900] 1899
 Hyperborea czekanowskii Grum-Grshimailo, [1900] 1899
 Neoarctia Neumoegen et Dyar, 1893
 Neoarctia brucei (Hy.Edwards, 1888)
 Neoarctia beanii (Neumoegen, 1891)
 Neoarctia lafontainei Ferguson, 1995
 Palearctia Ferguson, 1984
 Palearctia glaphyra (Eversmann, 1843)
 Palearctia golbecki Dubatolov, 1996
 Palearctia gratiosa (Grum-Grshimailo, 1890)
 Palearctia rasa Saldaitis, Ivinskis et Churkin, 2000
 Palearctia wagneri (Pungeler in Wagner, 1918)
 Palearctia mira Dubatolov et Tshistjakov, 1989
 Palearctia erschoffii (Alpheraky, 1882)
 Palearctia ferghana (Staudinger, 1887)
 Palearctia gracilis Dubatolov, 1996
 Palearctia marxi (O.Bang-Haas, 1927)
 Palearctia mustangbhoti (Daniel, 1961)
 Palearctia turkestana Dubatolov, 1996
 Palearctia variabilis (Daniel, 1966)
 Palearctia ammosovi Dubatolov et Gurko, 2002
 Palearctia hauensteini P.Kautt, 1996
 Holoarctia Ferguson, 1984
 Holoarctia cervini (Fallou, 1864)
 Holoarctia dubatolovi Saldaitis et Ivinskis, 2005
 Holoarctia marinae Dubatolov, 1985
 Holoarctia puengeleri (O.Bang-Haas, 1927)
 Holoarctia sordida (McDunnough, 1921)
 Chelis Rambur, 1866
 Chelis caecilia (Kindermann in Lederer, 1853)
 Chelis dahurica (Boisduval, 1834)
 Chelis ferghana Dubatolov, 1988
 Chelis maculosa (Gerning, 1780)
 Chelis reticulata (Christoph, 1887)
 Chelis simplonica (Anderregg in Boisduval, 1840)
 Chelis strigulosa (Bottcher, 1905)
 Grammia Rambur, 1866
 Grammia allectans Ferguson, 1985
 Grammia anna (Grote, [1864] 1863)
 Grammia arge (Moschler, 1864)
 Grammia behrii (Stretch, 1872)
 Grammia blakei (Grote, 1865)
 Grammia bolanderi (Stretch, 1872)
 Grammia celia (Saunders, 1863)
 Grammia cervinoides (Strecker, 1876)
 Grammia complicata (Walker, 1865)
 Grammia doris (Boisduval, 1869)
 Grammia edwardsi (Stretch, 1872)
 Grammia elongata (Stretch, 1885)
 Grammia favorita (Neumoegen, 1890)
 Grammia figurata (Drury, 1773)
 Grammia f-pallida (Strecker, 1878)
 Grammia kodara Dubatolov et Schmidt, 2005
 Grammia nevadensis (Grote et Robinson, 1866)
 Grammia (nevadensis) incorrupta (Henry Edwards, 1881)
 Grammia oithona (Strecker, 1878)
 Grammia ornata (Packard, 1864)
 Grammia parthenice (W.F.Kirby, 1837)
 Grammia philipiana Ferguson, 1985
 Grammia phyllira (Drury, 1773)
 Grammia placentia (J.E.Smith, 1797)
 Grammia quenseli (Paykull, 1793)
 Grammia speciosa (Moschler, 1864)
 Grammia virgo (Linnaeus, 1758)
 Grammia virguncula (W.F.Kirby, 1837)
 Grammia williamsii (Dodge, 1871)
 Grammia (Holarctia) obliterata (Stretch, 1885)
 Notarctia M.E.Smith, 1938 
 Notarctia proxima (Guerin-Meneville, [1844])
 Notarctia arizonensis (Stretch, 1873)
 Apantesis Walker, 1855 
 Apantesis phalerata (Harris, 1841)
 Apantesis bicolor Hampson, 1904
 Apantesis vittata (Fabricius, 1787)
 Apantesis nais (Drury, 1773)
 Apantesis carlotta Ferguson, 1985
 Diacrisia Hübner, 1819 
 Медведица луговая Diacrisia sannio  (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia irene Butler, 1881
 Rhyparioides Butler, 1877
 Rhyparioides amurensis (Bremer, 1861)
 Rhyparioides nebulosa Butler, 1877
 Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861)
 Rhyparioides subvaria (Walker, 1855)
 Rhyparia Hϋbner, 1820 
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Amurrhyparia Dubatolov, 1985
 Amurrhyparia leopardina (Menetries, 1858)

 Триба Spilosomini
 Areas Walker, 1855
 Areas galactina (Hoeven, 1840)
 Areas (Melanareas) imperialis (Kollar, [1844])
 Paramsacta Hulstaert, 1923
 Paramsacta marginata (Donovan, 1805)
 Paramsacta moorei (Butler, 1875)
 Aloa Walker, 1855
 Aloa cardinalis (Butler, 1875)
 Aloa ihlei (Cerny, 2009)
 Aloa lactinea (Cramer, 1777)
 Micraloa Dubatolov, 2004
 Micraloa lineola (Fabricius, 1793)
 Micraloa emittens (Walker, 1855)
 Afraloa Dubatolov, 2006
 Afraloa bifurca (Walker, 1855)
 Fangarctia Dubatolov, 2003
 Fangarctia huizensis (Fang, 2000)
 Fangarctia zhongtiao (Fang et Cao, 1984)
 Juxtarctia Kirti et Kaleka, 2002
 Juxtarctia multiguttata (Walker, 1855)
 Hollowayana Dubatolov et Kishida, 2006
 Hollowayana landaca (Moore, 1859)
 Paraspilarctia Koda, 1988
 Paraspilarctia magna (Wileman, 1910)
 Paraspilarctia (Kishidarctia) klapperichi (Daniel, 1943)
 Bucaea Walker, 1866
 Bucaea fumipennis (Hampson, 1891)
 Bucaea simplex (Walker, [1865])
 Sinowatsonia Dubatolov, 1996
 Sinowatsonia hoenei (Daniel, 1943)
 Sinowatsonia mussoti (Oberthur, 1903)
 Murzinoria Dubatolov, 2007
 Murzinoria gracilis Dubatolov, 2007
 Canararctia Dubatolov, 1990
 Canararctia rufescens (Brulle, 1836)
 Pangora Moore, 1879
 Pangora coorgensis (Hampson, 1916)
 Pangora distorta Moore, 1879
 Pangora erosa (Walker, 1855)
 Pangora matherana Moore, 1879
 Aethalida Walker, [1865] 1864
 Aethalida banggaiensis (Nieuwenhuis, 1948)
 Aethalida borneana Holloway, 1988
 Aethalida conflictalis (Walker, 1864)
 Aethalida dohertyi (Hampson, 1901)
 Aethalida dora (Semper, 1899)
 Aethalida whiteheadi (Rothschild, 1910)
 Aethalida hollowayi Dubatolov et Kishida, 2005
 Aethalida owadai Dubatolov et Kishida, 2005
 Aethalida pasinuntia (Stoll, 1782)
 Aethalida quadrimaculata (Talbot, 1929)
 Aethalida rudis (Walker, 1864)
 Alphaea Walker, 1855
 Alphaea anopunctata (Oberthur, 1911)
 Alphaea dellabrunai Saldaitis et Ivinskis, 2008
 Alphaea fulvohirta Walker, 1855
 Alphaea hongfena Fang, 1983
 Alphaea (Flavalphaea) impleta (Walker, 1864)
 Alphaea (Flavalphaea) khasiana (Rothschild, 1910)
 Alphaea (Nayaca) chiyo Dubatolov et Kishida, 2005
 Alphaea (Nayaca) florescens (Moore, 1879)
 Alphaea (Nayaca) imbuta (Walker, 1855)
 Alphaea (Nayaca) rothschildi Dubatolov et Kishida, 2005
 Alphaea (Nayaca) turatii (Oberthur, 1911)
 Argyarctia Koda, 1988
 Argyarctia fuscobasalis (Matsumura, 1930)
 Argyarctia reikoae (Kishida, 1984)
 Argyarctia (Fangalphaea) sericeipennis (Rothschild, 1933)
 Orhantarctia Dubatolov et Kishida, 2005
 Orhantarctia cymbalophoroides (Rothschild, 1910)
 Orhantarctia habibiei (Orhant, 1999)
 Afrojavanica Dubatolov, 2006
 Afrojavanica melaena (Hampson, 1901)
 Afrojavanica melaenoides (Rothschild, 1935)
 Nannoarctia Koda, 1988
 Nannoarctia conjuncta (Hampson, 1901)
 Nannoarctia himalayana Dubatolov et Kishida, 2010
 Nannoarctia integra (Walker, 1855)
 Nannoarctia obliquifascia (Hampson, 1894)
 Nannoarctia takanoi (Sonan, 1934)
 Nannoarctia tripartita (Walker, 1855)
 Nannoarctia (Pseudorajendra) dentata (Walker, 1855)
 Rajendra Moore, 1879
 Rajendra biguttata (Walker, 1855)
 Rajendra cingulata (Rothschild, 1910)
 Rajendra perrottetii (Guerin-Meneville, [1844])
 Defreinarctia Dubatolov et Kishida, 2005
 Defreinarctia armini (de Freina, 1999)
 Defreinarctia dianxi (Fang et Cao, 1984)
 Tatargina Butler, 1877
 Tatargina picta (Walker, [1865] 1864)
 Tatargina (Hindargina) ceylonensis (Hampson, 1901)
 Tatargina (Hindargina) pannosa (Moore, 1879)
 Tatargina (Hindargina) sipahi (Moore, 1872)
 Murzinarctia Dubatolov, 2005
 Murzinarctia murzini Dubatolov, 2005
 Andala Walker, 1855
 Andala unifascia Walker, 1855
 Chionarctia Koda, 1988
 Chionarctia nivea (Menetries, 1858)
 Chionarctia pura (Leech, 1899)
 Nebrarctia Watson, 1980
 Nebrarctia guttata (Erschoff, 1874)
 Nebrarctia hunza (de Freina, 1997)
 Nebrarctia semiramis (Staudinger, [1892] 1891)
 Nebrarctia transversa (Moore, 1879)
 Nebrarctia wiltshirei (de Toulgoet, 1962)
 Epatolmis Butler, 1877
 Epatolmis caesarea (Goeze, 1781)
 Creatonotos Hϋbner, [1819] 1816 
 Cladarctia Koda, 1988
 Olepa Watson, 1980 
 Creataloum Dubatolov, 2004 
 Amsactoides Matsumura, 1927 
 Hyphantria  Harris, 1841 
 Hyarias  Swinhoe, 1892 
 Diaphora Stephens, 1827
 Murzinowatsonia Dubatolov, 2003
 Eospilarctia Koda, 1988
 Spilosoma Curtis, 1825
 Streltzovia Dubatolov et Wu, 2008
 Streltzovia caeria (Pungeler, 1906)
 Lemyra Walker, 1856
 Spilarctia Butler, 1875
 Phragmatobia Stephens, 1828
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia amurensis Seitz, 1910
 Phragmatobia assimilans Walker, 1855
 Phragmatobia lineata Newman et Donahue, 1966
 Phragmatobia placida (Frivaldszky, 1835)
 Eudiaphora Dubatolov, 1990
 Eudiaphora turensis (Erschoff, 1874)
 Watsonarctia  de Freina et Witt, 1984
 Watsonarctia deserta (Bartel, 1902)
 Lithosarctia  Daniel, 1954
 Lithosiarctia hoenei Daniel, 1954
 Lithosiarctia (Ocnogynodes) y-albulum (Oberthur, 1886)
 Lithosiarctia (Ocnogynodes) goergneri de Freina et Witt, 1994
 Lithosiarctia (Ocnogynodes) kozlovi Dubatolov, 2002
 Lithosiarctia (Ocnogynodes) thomasi de Freina et Witt, 1994
 Tajigyna  Dubatolov, 1990
 Tajigyna gansoni Dubatolov, 1990
 Artimelia Rambur, 1866
 Artimelia latreillii (Godart, [1823] 1822)
 Maurica de Freina et Witt, 1984 
 Maurica joiceyi (Talbot, 1928)
 Maurica breveti (Oberthur, 1882)
 Ocnogyna Lederer, 1853
 Ocnogyna bellieri (Lederer, 1855)
 Ocnogyna boeticum (Rambur, 1836)
 Ocnogyna corsicum (Rambur, 1832)
 Ocnogyna herrichi Staudinger, [1879] 1878
 Ocnogyna loewii (Zeller, 1846)
 Ocnogyna zoraida (de Graslin, [1837] 1836)
 Ocnogyna mutabilis Turati, 1924
 Ocnogyna pudens (H.Lucas, 1853)
 Ocnogyna advena (Fabricius, 1787)
 Somatrichia  Kirby, 1892
 Somatrichia anatolica (Witt, 1980)
 Somatrichia parasita (Hϋbner, 1790)

Incertae sedis
 Heliozona  Hampson, 1901
 Omochroa  Rambur, 1866

 Триба Phaegopterini
 Hypocrisias Hampson, 1901
 Halysidota Hubner, [1819] 1816
 Lophocampa Harris, 1841
 Leucanopsis Rego-Barros, 1956
 Aemilia W.F.Kirby, 1892
 Apocrisias Franclemont, 1966
 Hemihyalea Hampson, 1901
 Calidota Dyar, 1900
 Opharus Walker, 1855
 Carales Walker, 1855
 Trocodima Watson, 1980
 Neoplynes Hampson, 1900
 Eupseudosoma Grote, 1866
 Bertholdia Schaus, 1896
 Neritos Walker, 1855
 Biturix Walker, 1855

 Триба Pericopini
 Gnophaela Walker, 1854
 Composia Hubner, [1820] 1816
 Phaloesis Walker, 1854
 Dysschema Hubner, 1818

 Подсемейство Syntominae
 Amata Fabricius, 1807
 DysauxesHϋbner, 1819

 Подсемейство Lithosiinae
 Apaidia  Hampson, 1900
 Atolmis Hϋbner, 1819
 Cybosia  Hϋbner, 1819 
 Eilema Hϋbner, 1819
 Eilema caniolum (Hϋbner, 1808)
 Manulea Wallengren, 1863
 Лишайница обыкновенная Manulea complana (Linnaeus, 1758)
 подрод Setema de freina et Witt, 1984
 Lithosia  Fabricius, 1798
 Лишайница четырёхпятнистая
 Miltochrista  Hϋbner, 1819 
 Nudaria Haworth, 1809
 Paidia Hϋbner, 1819
 Pelosia Hϋbner, 1819
 Setina Schrank, 1802 (6—8 видов)
 Thumatha Walker, 1866

 Примечания 

 Ссылки 
 Энциклопедия Бабочек 
 Дубатолов В. В. База данных по медведицам (Insecta, Lepidoptera, Arctiidae) Палеарктики
 Dubatolov V.V., 2010: Tiger-moths of Eurasia (Lepidoptera, Arctiidae) (Nyctemerini by Rob de Vos & Vladimir V. Dubatolov). Neue Entomologische Nachrichten'' 65: 1—106.
 Фотографии представителей семейства
 Illustrated catalogue of the Arctiidae Arctiinae and Pericopinae of French Guyana found in the collection of the Museum National d’Histoire Naturelle in Paris

 
Подсемейства насекомых